Quthing (district), een district van Lesotho
Quthing (stad), de hoofdstad van het district